Сезон ВНБА 2014 — стал 18-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Финикс Меркури».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 14 апреля в Бристоле (штат Коннектикут) на драфте ВНБА 2014 года под первым номером командой «Коннектикут Сан» была выбрана форвард Чини Огвумике из Стэнфордского университета. Под вторым номером на этом драфте командой «Талса Шок» была выбрана защитник Одисси Симс из Бэйлорского университета.

Регулярный чемпионат стартовал 16 мая матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Миннесота Линкс», и клубом «Вашингтон Мистикс», в котором «Линкс» легко переиграли своего соперника со счётом 89:77. 19 июля в «ЮС Эйрвейс-центре» в Финиксе (штат Аризона) состоялся матч всех звёзд, в котором сборная Востока лишь в овертайме переиграла сборную Запада со счётом 125:124. Самым ценным игроком этого матча была признана защитник клуба «Атланта Дрим» Шони Шиммель, которая за 28 минут, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 29 очков, 3 подборов и 8 результативных передач за команду Востока. Регулярный сезон в том году завершился 17 августа, MVP которого была признана форвард команды «Миннесота Линкс» Майя Мур. Наставник клуба «Финикс Меркури», Сэнди Бронделло, был признан тренером года, Чини Огвумике из «Коннектикут Сан» — новичком года. Официально турнир 2014 года закончился 12 сентября, когда команда «Финикс Меркури» обыграла в третьем матче финальной серии до трёх побед клуб «Чикаго Скай», а MVP финала была признана защитник «Меркури» Дайана Таурази.

Участники 
 Восточная конференция 

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2014 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получила команда «Коннектикут Сан». 14 апреля 2014 года «Сан» первой выбрали Чини Огвумике. Всего было выбрано 36 баскетболисток, из них 30 из США, 2 из Австралии, 2 из Канады и 2 из Европы ( Асту Ндур и  Инга Орехова).

Первая пятёрка драфта:
  Чини Огвумике (Коннектикут Сан)
  Одисси Симс (Талса Шок)
  Кайла Макбрайд (Сан-Антонио Старз)
  Алисса Томас (Нью-Йорк Либерти)
  Наташа Ховард (Индиана Фивер)

Регулярный чемпионат

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Лидеры регулярного чемпионата

Матч всех звёзд ВНБА 

Матч всех звёзд ВНБА — 2014 прошёл в Финиксе (штат Аризона) 19 июля 2014 года. Это была двенадцатая «игра звёзд» в истории ВНБА. По итогам голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

 * — игроки, которые не участвовали по различным причинам
 ** — игроки заменившие выбывших игроков

Плей-офф

Состав победителей

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Майя Мур, Миннесота Линкс
 Самый ценный игрок финала: Дайана Таурази, Финикс Меркури
 Новичок года ВНБА: Чини Огвумике, Коннектикут Сан
 Лучший оборонительный игрок: Бриттни Грайнер, Финикс Меркури
 Лучший шестой игрок ВНБА: Элли Куигли, Чикаго Скай
 Самый прогрессирующий игрок: Скайлар Диггинс, Талса Шок
 Приз за спортивное поведение: Бекки Хэммон, Сан-Антонио Старз
 Приз за лидерские качества: Елена Делле Донн, Чикаго Скай
 Тренер года: Сэнди Бронделло, Финикс Меркури

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Майя Мур (Линкс)
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ц Бриттни Грайнер (Меркури)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Скайлар Диггинс (Шок)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Энджел Маккатри (Дрим)
 Ф Ннека Огвумике (Спаркс)
 Ц Тина Чарльз (Либерти)
 З Сеймон Огастус (Линкс)
 З Линдсей Уэйлен (Линкс)
 З Даниэлла Робинсон (Старз)

 Сборная новичков:
 Кайла Макбрайд (Старз)
 Алисса Томас (Сан)
 Чини Огвумике (Сан)
 Одисси Симс (Шок)
 Бриа Хартли (Мистикс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Энджел Маккатри (Дрим)
 Санчо Литтл (Дрим)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Таниша Райт (Шторм)
 Брианн Дженьюари (Фивер)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Майя Мур (Линкс)
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Алана Бирд (Спаркс)
 Даниэлла Робинсон (Старз)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2014